Achaia (griechisch; lateinisch: Achaea), auch Achäa, steht für:
 Achaia, eine Präfektur und Region in Griechenland
 Achaia Phthiotis, eine Region südlich von Thessalien, siehe Phthiotis
 Achaea, eine römische Provinz
 Fürstentum Achaia, ein Kreuzfahrerstaat
 (1150) Achaia, ein Asteroid

Siehe auch:
 Achaier oder Achäer, griechischer Stamm, der in der Landschaft Achaia im Nordwesten der Peloponnes lebte und dort einige Städte gründete
 Achaiischer Bund, Bündnis des nordpeloponnesischen Stammes der Achaier im antiken Griechenland